Иван Ковшаров: Ковшаров, Иван Акимович (1911—1998) — Герой Советского Союза.
 Ковшаров, Иван Михайлович (1878—1922) — российский юрист, адвокат, новомученик.